Post mortem est une locution latine signifiant « après la mort ». Post mortem peut désigner :

Médecine légale 
 Un examen post mortem, synonyme d'autopsie ;

Culture 

 Post mortem, film québécois de Louis Bélanger sorti en 1999 au cinéma ;
 Post mortem, titre original de Santiago 73, post mortem, film chilien de Pablo Larraín sorti en 2010 ;
 , film indien de  sorti en 1982 ;
 , film américain d'Albert Pyun sorti en 1998 ;
 Post mortem, série télévisée diffusée du  au  sur RTL ;
 Post mortem, film hongrois de Péter Bergend sorti en 2020 ;
 , série télévisée diffusée en 2021 ;
 Post mortem, jeu vidéo d'aventure sorti en 2002 ;
 Post mortem, jeu de rôles parodique français de Bertrand Bry publié en 2003 sous licence Oriflam ;
 Postmortem, roman de Patricia Cornwell publié en 1990.

Musique 
 Postmortem, groupe berlinois de death metal ;
 Пост Мортем, groupe de musique Kazakh ;
 Post mortem, chanson du groupe Slayer Thrash metal ;
 Post mortem ,  album du groupe Black Tide sorti en 2011.

Autres domaines 
 En recherche scientifique, en particulier en économie, un post mortem est un retour sur prévisions, avec explications des différences observées entre les valeurs prévues et les valeurs réalisées.
 En droit d'auteur, le délai post mortem (ou post mortem auctoris, « après la mort de l'auteur », en abrégé pma) est le délai à partir duquel est décompté la durée de soumission des œuvres au régime du droit d'auteur ou du copyright. Il commence le  janvier suivant le décès de l'auteur.
 Une publication post mortem ou posthume est une œuvre divulguée après la mort de son auteur.

Homonymie de titre